Viação Paraíso Verde é uma empresa brasileira de transporte coletivo sediada em Guapimirim e a responsável pelo transporte público municipal do município.

A Viação Paraíso Verde é responsável pelo transporte municipal de passageiros da cidade de Guapimirim.

Nos últimos anos vem sofrendo com a crise do Brasil.

Transportes de Guapimirim
Empresas de transporte por ônibus do Rio de Janeiro